Children of the Feud – cortometraggio del 1914 diretto da Ned Finley
Children of the Feud – film del 1916 diretto da Joseph Henabery